Plaats in Indonesië
 Kalirejo (Gedung Surian), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Kalirejo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kalirejo (Kangkung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kalirejo (Karanggayam), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kalirejo (Kledung), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kalirejo (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kalirejo (Salaman), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kalirejo (Singorojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kalirejo (Talun), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kalirejo (Dukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Kalirejo (Kabat), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Kalirejo (Kraton), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kalirejo (Lawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kalirejo (Ngraho), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java